Desa Kaliputih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaliputih (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 109,73), Jawa Tengah, 
 Desa Kaliputih (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 109,75), Jawa Tengah, 
 Desa Kaliputih (administrativ by i Indonesien, lat -7,46, long 109,14), Jawa Tengah, 
 Desa Kaliputih (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 110,20), Jawa Tengah, 
 Desa Kaliputih (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 109,89), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar